Green Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Green Valley Township (Minnesota)
 Green Valley Township (Nebraska)
 Green Valley Township (Oklahoma)
 Green Valley Township (South Dakota)